Acromyrmex rugosus rochai é uma subespécie do inseto Acromyrmex rugosus, do gênero Acromyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Acromyrmex
Himenópteros descritos em 1904